Washington Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Washington Heights (New York City), Stadtteil von New York City
 Washington Heights (Orange County), census-designated place im Orange County, Bundesstaat New York
 Washington Heights (Chicago), Stadtteil von Chicago, Illinois
 Washington Heights (Milwaukee), Stadtteil von Milwaukee, Wisconsin
 Washington Heights (Roanoke), Stadtteil von Roanoke, Virginia
 Washington Heights (San Francisco), Stadtteil von San Francisco, Kalifornien

Washington Heights steht für:
 Washington Heights (Film), US-amerikanischer Spielfilm von Alfredo De Villa aus dem Jahre 2002